Солонцов — фамилия и топоним:

 Солонцов — посёлок в Новохопёрском районе Воронежской области.
 Солонцова, Людмила Викторовна — начальник Управления контроля органов власти Федеральной антимонопольной службы РФ.

См. также 
 Солонцовка
 Солонцы